Ekspress steht für
Express (Satellit)
 Ekspress-Nunatak